Motocyklowe Grand Prix Japonii 2005 – dwunasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 16 - 18 września 2005. W 2005 roku Grand Prix Japonii odbyło się na torze Twin Ring Motegi w Motegi.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250 cm³

Wyniki 125 cm³

Przypisy 

Motocyklowe Grand Prix Japonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2005
2005 w Japonii